Сбоево — название населённых пунктов в России:

 Сбоево — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Сбоево — деревня в Мошенском районе Новгородской области.